Manuel Belleri (Brescia, 29 de agosto de 1977) é um futebolista italiano que atualmente joga na Atalanta.

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas da Società Sportiva Lazio
Futebolistas do Empoli Football Club
Futebolistas do Bologna Football Club 1909